Jakob Dallevedove (Trier, 1987. november 21. –) német labdarúgó, a luxemburgi CS Fola Esch középpályása.

További információk 
Jakob Dallevedove adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1987-ben született személyek
Trieriek
Német labdarúgók
A CS Fola Esch labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az Ingolstadt labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek